District Brașov, een Roemeens district (județ) in de regio Transsylvanië
 Brașov (stad), de hoofdstad van dit district